Кубок Швейцарии (, , , ) — футбольный турнир, который проводится с 1926 года Федерацией футбола Швейцарии. Победитель получает право участвовать в Лиге конференций. Чаще всех в турнире побеждал цюрихский «Грассхоппер» — 19 раз.

Все финалы 

В финале 1967-го года на 89-й минуте команда «Лозанна», проигрывая со счётом 1:2, покинула поле, протестуя против назначенного пенальти, победителю ФК «Базель» засчитана победа 3:0.

Статистика по клубам

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Кубок Швейцарии на RSSSF.com